Căianu Mic két romániai település román neve:
 Kiskaján, Beszterce-Naszód megye
 Kiskályán, Kolozs megye